Doo Hoi Kem (; * 27. November 1996 in Hongkong) ist eine Tischtennisspielerin aus Hongkong. Im gemischten Doppel mit Wong Chun Ting gewann sie die World Tour Grand Finals 2018 sowie – wie auch mit der Mannschaft Hongkongs – zweimal WM-Bronze. Im Jahr 2021 gewann sie eine Bronzemedaille im Mannschaftswettbewerb der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2020.

Werdegang 
Im Erwachsenenbereich war Doo Hoi Kem zum ersten Mal 2012 aktiv, als sie mehrere World-Tour-Turniere spielte. Im Jahr darauf nahm sie an ihrer ersten Weltmeisterschaft teil, bei der sie im Einzel und Doppel unter die besten 64 kam, im Juli erreichte sie dann erstmals eine Top-100-Platzierung in der Weltrangliste. Im Februar 2014 stand sie dann auf Rang 43, und im März auf Platz 24, nachdem sie bei den Qatar Open das Halbfinale erreicht hatte – nach 3:0-Führung hatte sie dort noch mit 3:4 gegen Liu Jia verloren. Zudem war sie Teil der Mannschaft von Hongkong, die Bronze bei der Team-WM 2014 gewann.

2015 erreichte sie im Laufe des Jahres Weltranglistenplatz 13, nachdem sie bei der Weltmeisterschaft unter die letzten 32 und im Mixed mit Wong Chun Ting ins Halbfinale gekommen war. Im Oktober nahm Doo zum ersten Mal am World Cup teil, schied aber in der Gruppenphase aus. Auf der World Tour qualifizierte sie sich außerdem für den U-21-Wettbewerb der Grand Finals, bei denen sie Bronze gewann. Im Doppel mit Lee Ho Ching war sie in der ersten Runde ausgeschieden. Mit der Mannschaft nahm sie 2016 an der WM sowie an den Olympischen Spielen teil, wo Hongkong jeweils ins Viertelfinale kam. Im Einzel erreichte Doo zudem das Olympia-Achtelfinale und bei den Grand Finals Ende des Jahres Platz 2 im U-21-Wettbewerb. 2017 spielte sie im Doppel mit Lee Ho Ching erfolgreich auf der World Tour, sodass sie sich für die Grand Finals qualifizieren und dort ins Halbfinale vorrücken konnten. Im Mixed mit Wong Chun Ting holte Doo zudem erneut WM-Bronze und gewann im Jahr darauf den neu eingeführten Mixed-Wettbewerb der Grand Finals. Mit der Mannschaft erreichte sie 2018 außerdem das Halbfinale sowohl des Team World Cups als auch der Weltmeisterschaft, im Einzel das World-Cup-Viertelfinale. Zu Jahresbeginn hatte sie mit Weltranglistenplatz 9 zudem erstmals eine Top-10-Platzierung erreicht.

Das gemischte Doppel aus Doo und Wong blieb auch 2019 erfolgreich auf der World Tour. Bei der WM, bei der Doo im Einzel und Doppel ins Viertelfinale kam, schieden die beiden zwar bereits in der Runde der letzten 32 aus, dafür konnten sie die Korea Open – dort schlugen sie unter anderem das Weltmeister-Duo Xu Xin/Liu Shiwen – sowie die Australian Open gewinnen. Bei den Grand Finals unterlagen sie im Halbfinale Jun Mizutani/Mima Itō. 2021 konnte Doo zum zweiten Mal an den Olympischen Spielen teilnehmen. Im Einzel-Viertelfinale unterlag sie der späteren Siegerin Chen Meng nach 2:0-Führung mit 2:4, mit der Mannschaft gewann sie Bronze.

Turnierergebnisse 
Quelle: ITTF-Datenbank

Weblinks 

  (abgerufen am 23. Oktober 2019)
 Articles about DOO Hoi Kem HKG  (archiviert, englisch, abgerufen am 24. Oktober 2019)
 DOO Hoi Kem – Spielerprofil in ITTF (englisch)

Einzelnachweise 

Chinese (Hongkong)
Tischtennisspieler (Hongkong)
Olympiateilnehmer (Hongkong)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2014
Teilnehmer an den Asienspielen (Hongkong)
Geboren 1996
Frau